Philip Morris, marca di sigarette.
Philip Morris International, azienda produttrice di tabacchi per il mercato internazionale.
Philip Morris USA, azienda produttrice di tabacchi per il mercato statunitense.
Philip Morris, imprenditore britannico dell'industria del tabacco.